Oberrheinische Zeitung war der Titel verschiedener Zeitungen:

 Oberrheinische Zeitung, erschien in Freiburg im Breisgau, siehe Oberrheinische Zeitung (Freiburg)
 Oberrheinische Zeitung, erschien im Verlag Krauseneck in Rheinfelden (Baden), verkauft an den Südkurier, Konstanz; aus ihr entstand auch die Unternehmensgruppe OZ Druck und Verlag